Федерико Маттьелло (; род. 14 июля 1995 года в Борго-а-Моццано, Италия) — итальянский футболист, защитник нидерландского клуба «Гоу Эхед Иглз».

Клубная карьера 
Маттьелло — воспитанник клуба «Ювентус». В юношеской команде Федерико был одним из лидеров и лучших бомбардиров команды. В 2012 году он был признан самым ценным футболистом сезона и помог юношам «Ювентуса» выиграть молодёжный Кубок Италии. В 2014 году Маттиелло был включён в заявку клуба на сезон и стал чемпионом Италии, несмотря на то, что ни разу не вышел на поле. 9 ноября того же года в матче против «Пармы» он дебютировал в Серии А, заменив Клаудио Маркизио в конце второго тайма.

Для получения игровой практики Федерико в начале 2015 года на правах аренды перешёл в «Кьево». 15 февраля в матче против «Сампдории» он дебютировал за новую команду, заменив во втором тайме Эсекьеля Скелотто. 8 марта в поединке против «Ромы», в столкновении с Раджой Наингголаном Маттиелло получил открытый перелом ноги. Сам Федерико так прокомментировал ситуацию с травмой.

«Спасибо всем тем людям, которые меня поддерживают в столь непростой период. Множество футболистов и тренеров выразили свою поддержку — это очень приятно, это стимул для скорейшего выздоровления. Что касается Найнголлана, у меня нет обиды или злобы по отношению к Радже. Все в порядке. Он извинился передо мной, ему не по себе от того, что все так вышло. Надеюсь, что с помощью окружающих я быстро встану на ноги и стану ещё сильнее.».

Летом 2017 года Маттьелло на правах аренды перешёл в СПАЛ. 20 августа в матче против «Лацио» он дебютировал за новую команду. По окончании сезона Федерико был продан в «Ювентусом» в «Аталанту», которая оставила его в аренде в СПАЛ ещё на сезон. Летом 2018 года Маттьелло был отдан в аренду в «Болонью». В матче против своего бывшего клуба СПАЛа он дебютировал за новую команду. В сентябре в поединке против «Ромы» Федерико забил свой первый гол за «Болонью».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Алессандрия»
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»